Espina (circo romano), um dos elementos arquitetônicos de um circo romano;
Fernando Martín Espina (1962–1989), basquetebolista espanhol;
Gustavo Adolfo Espina Salguero (????–1946), político guatemalês;
Estação Concha Espina, estação da Linha 9 do Metro de Madrid, na Espanha.

Ver também
 Espinar
 Ospina
 Spina

Desambiguações de sobrenomes